Соловьёвы — русский баронский и дворянский род, происходящий от посадских людей города Архангельска.

Баронский род 
В начале XVIII века братья Дмитрий и Осип Алексеевичи Соловьёвы были поставлены Петром I руководить архангельским внешнеторговым портом. В их руках оказалась экспортная торговля России пшеницей, рожью, льном, смолой, пенькой.

С ведома А. Д. Меншикова братья организовали масштабную схему контрабанды, а скопленные капиталы вносили в банки Голландии и Англии. Через них уходили за границу и капиталы самого Меншикова.

Осип, Дмитрий и Афанасий Алексеевичи Соловьёвы возведены были  1 января 1727 года в баронское достоинство императрицей Екатериной I; но, так как не сохранилось грамоты на пожалование им этого титула, то в 1841 году в баронском титуле было отказано и потомство Осипа в баронском достоинстве не было утверждено.

Потомство барона Осипа Соловьёва (ум. 1747) внесено в родословные книги Московской, Рязанской и Тульской губерний. Из его потомков примечательны Вениамин (ок. 1798 — 1866) и Всеволод (1801—1871) Николаевичи, а также Николай Всеволодович (1829—1884) Соловьёвы.

Другие дворянские роды 
Четвёртый брат баронов Соловьёвых — Фёдор, служивший «маршалом» в доме князя А. Д. Меншикова, баронского титула не получил, но от него происходит один из многочисленных дворянских родов Соловьёвых. Потомство Фёдора Алексеевича включено в I часть родословной книги Тверской губернии.

Определением Правительствующего Сената от 5 мая 1853 года, утверждено постановление Симбирского дворянского депутатского собрания от 12 февраля того же года, о внесении в третью часть дворянской родословной книги надворного советника Александра Фёдоровича Соловьёва, по настоящему его чину, полученному им в 1823 году, вместе с сыновьями его: надворным советником Николаем, Петром, Михаилом, Яковом, Фёдором и дочерью Елизаветой, а также и жены Николая Александровича Соловьёва, Екатерины Алексеевны и детей их, сыновей: Николая, Александра и дочерей — Юлии и Софии. РГИА, ф.1411, оп.1, д.103 (Герб. XIII, c.74).

Описание герба: В лазуревом щите золотой дуб на золотой земле. В серебряной главе щита три черные пчелы с червлеными крыльями и ножками. Над щитом дворянский шлем с короной. Нашлемник: лазуревое орлиное крыло, на нем горизонтально золотой якорь с анкерштоком и кольцом. Намет: справа — лазуревый с золотом, слева — черный с серебром.

Определение Правительствующего Сената от 13 мая 1893 года, утверждено постановление Санкт-Петербургского депутатского собрания, статского советника Михаила Васильевича Соловьёва, с детьми Ольгою, Антониною, Евгением, Анатолием, Михаилом, Лидией и Владимиром принять в потомственное дворянское достоинство, с правом на внесение в третью часть Дворянской Родословной книги, по пожалованию ему, 30 августа 1887 года, ордена Святого Владимира 3 степени. РГИА, ф.1411, оп.1, д.107 (Герб. XVII, с.118).

Описание герба: В лазуревом щите, две локтями противопоставленные друг к другу руки в серебряных латах, держащая каждая серебряный же с золотою рукоятью восточный меч. В серебряной главе щита, три черные пчелы в ряд. Щит увенчан Дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: пять страусовых перьев, из них среднее, обремененное золотою о пяти лучах звездою, и крайние ‒ лазуревые, а второе и третье ‒ серебряные. Намет: лазуревый с серебром. Девиз: «Правдивым путем», серебряными буквами на лазуревой ленте.

В Гербовнике (XIII, 74) про герб этого рода сказано: «В лазоревом щите золотой дуб на золотой земле. В серебряной главе щита три чёрные пчелы с червлёными крыльями и ножками. Над щитом дворянский шлем с короной. Нашлемник: лазоревое орлиное крыло, на нём горизонтально золотой якорь с анкерштоком и кольцом. Намёт: справа — лазоревый с золотом, слева — чёрный с серебром.».

Примечания

Литература 
 
 
 Любимов С. В. Родословная князей Ханджери, баронов Черкасовых и баронов Соловьевых. Тула, 1914 (Поколенные росписи родов; сведения о чинах, званиях, службе, владениях и т. п. представителей родов. Опубликованы документы (указы, диплом, протокол, справка, журнал), являющиеся источниками для росписей).
 

Баронские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пчёлы
Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь